Fire může být:

 Fire (skupina) – anglická hudební skupina
 Fire (píseň, Jimi Hendrix) – píseň kytaristy Jimiho Hendrixe z roku 1967
 Fire (píseň, Arthur Brown) – píseň zpěváka Arthura Browna z roku 1968
 Fire (píseň, Bruce Springsteen) – píseň zpěváka Bruce Springsteena z roku 1977
 Fire (píseň, U2) – píseň skupiny U2 z roku 1981
 Fire (píseň, Scooter) – píseň skupiny Scooter z roku 1997
 Fire (píseň, Kasabian) – píseň skupiny Kasabian z roku 2009
 Fire OS - operační systém pro Amazon Kindle Fire